Дми́трий Влади́мирович Гречи́шкин (; 22 сентября 1991, Северодонецк, Луганская область, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Сакарьяспор»

Биография 
Дмитрий родился 22 сентября 1991 года в городе Северодонецке Луганской области. Начал выступать в детско-юношеской футбольной лиге Украины за луганскую «Юность» в 2004 году. Затем четыре года провёл в донецком «Олимпике». Летом 2008 года перешёл в донецкий «Шахтёр».

Клубная карьера 
Проведя несколько матчей в ДЮФЛ за «Шахтёр» перешёл в дубль команды, который выступал в молодёжном первенстве Украины. В начале Гречишкин выходил на замену и постепенно стал основным игроком дубля. В сезоне 2008/09 вместе с «Шахтёром» впервые выиграл молодёжный чемпионат. В следующем сезоне 2009/10 «Шахтёр» стал серебряным призёром молодёжного первенства, уступив первое место львовским «Карпатам». За два с половиной года проведённые в дубле «Шахтёра» Дмитрий Гречишкин провёл 64 матча и забил 1 мяч.

После того как Валерий Яремченко, экс-тренер дубля «Шахтёра» возглавил мариупольский «Ильичёвец», Гречишкин перешёл в стан азовцев, вместе с группой игроков из дубля «Шахтёра». В Премьер-лиге Украины дебютировал 4 марта 2011 года в выездном матче против запорожского «Металлурга» (0:4), Гречишкин отыграл всю игру и получил жёлтую карточку в этом поединке. По итогам сезона 2010/11 «Ильичёвец» занял 14 место в чемпионате Украины и смог спастись от вылета в Первую лигу Украины. В последнем матче сезона против киевского «Динамо» (3:2), «Ильичёвец» по ходу матча проигрывая два мяча смог забить три гола и благодаря набранным трём очкам клуб остался в Премьер-лиге. По словам Яремченко: Гречишкин был лучшим в первом тайме матча.

5 февраля 2013 года подписал пятилетний контракт с «Шахтёром». Дебютировал за «Шахтёр» в матче 21 тура чемпионата Украины 2012/13 против одесского «Черноморца». 25 июля 2014 года на правах аренды перешёл в одесский «Черноморец». В июне 2015 года покинул одесский клуб в связи с окончанием срока действия контракта и на правах аренды перешёл в луганскую «Зарю».

В конце сентября 2018 года стал игроком клуба «Александрия», подписав контракт до 30 июня 2019 года.

Карьера в сборной 
С 2008 года по 2009 год выступал в юношеской сборной Украины до 19 лет и провёл 16 матчей.

В январе 2009 года был вызван Анатолием Бузником на Мемориал Валентина Гранаткина. Тогда Украина стала бронзовым призёром, в матче за 3 место команда обыграла Чили (3:1).

В рамках квалификации на юношеский чемпионат Европы 2010 Дмитрий Гречишкин сыграл 2 матча. Он сыграл против Грузии (1:0) и Швеции (1:0). В итоге Украина заняла 1 место и попала в следующий элитный квалификационный раунд.

В августе 2010 года Павел Яковенко вызвал Гречишкина в состав молодёжной сборной Украины до 21 года на Мемориал Валерия Лобановского. В полуфинальном матче Украина уступила Ирану (2:4), в матче за 3 место Украина смогла обыграть Турцию (2:1).

В 2013 году впервые вызван главным тренером украинцев Михаилом Фоменко и вышел на замену в дополнительное время в главной сборной страны в отборочном матче чемпионата мира 2014 против сборной Молдавии.

Достижения 
 Чемпион Украины: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Украины: 2013
 Победитель молодёжного чемпионата Украины: 2008/09
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Украины: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр» (Донецк)

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»